Том Ми́ллер () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Миллер, Том (музыкант) (род. 1976) — американский музыкант.
 Миллер, Том (футболист) (1890—1958) — шотландский футболист.
 Миллер, Том (1990) (род. 1990) — английский футболист.